Kobylica przyleśna (Symphoromyia immaculata) – gatunek owada z rzędu muchówek.

Zobacz też 
 owady Polski

Kobyliczkowate
Muchówki Europy
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1804 roku